Sati – hinduistyczna bogini
 sati – hinduski zwyczaj i ceremonia
 sati – praktyka uważności w buddyzmie